Акки — многозначный термин.

 Акки — денежная единица, выпускавшаяся Великобританией для своей колонии Золотой Берег;
 Акки — озеро, исток р. Вар-Еган;
 Акки — псевдоним японской порноактрисы Акихо Ёсидзавы.

См. также 
 Аккий (значения)

Примечания